een jongensnaam; zie Martinus
 Tijn (planetoïde) of (6327) Tijn, een planetoïde vernoemd naar Tijn Kolsteren

Zie ook 
 Van Tijn (doorverwijspagina)